Microecia är ett släkte av mossdjur. Microecia ingår i familjen Diastoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Microecia